«The Veronicas» — третій студійний альбом австралійського сестринського поп-дуету The Veronicas. Реліз відбувся 21 листопада 2014 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт дуету The Veronicas 

Альбоми The Veronicas
Альбоми Sony Music Australia